Auxy je název dvou francouzských obcí:

 Auxy (Loiret) – obec v departementu Loiret
 Auxy (Saône-et-Loire) – obec v departementu Saône-et-Loire